Il nome Fredrikstad Stadion può riferirsi ed indicare due diversi stadi:

Il Fredrikstad Stadion (1914), è stato costruito nel 1914 e demolito nel 2007.
Il Fredrikstad Stadion (2007) è stato inaugurato nel 2007.